Мэгги Стивотер (; род. 1981) — американская писательница подростковой литературы.

Биография 
Мэгги Стивотер родилась 18 ноября 1981 года в Гаррисонберге, Вирджиния, США. Она описала себя как «беспокойного ребёнка с множеством фобий». В детстве она хотела стать пилотом истребителя и гонщиком. Стивотер была ненасытным читателем, ей также нравилось писать. К 16 годам она уже подавала издателям свои рукописи. Стивотер училась на дому с 6 класса. Она получила степень бакалавра истории в . К тому времени как Стивотер поступила в колледж, она уже написала более 30 романов, среди которых четыре триллера об ирландской республиканской армии, исторический роман о беглеце из блокады и фэнтезийный роман о «чародеях, сражающихся среди гражданских беспорядков». В 16 лет она официально поменяла свое имя с Хейди на Маргарет.

После окончания университета, Стивотер работала художником-портретистом, в основном специализируясь на портретах лошадей. Для своих работ она использовала цветные карандаши. Стивотер также создаёт анимационные трейлеры для каждой своей книги.

Стивотер также пишет музыку. В колледже она играла на волынке и участвовала в музыкальных конкурсах. Она основала кельтскую группу «Ballynoola», которая гастролировала по восточному побережью. Стивотер играет и на других инструментах. Со своей сестрой Кейт Хаммел, Стивотер пишет и записывает музыку для каждого своего опубликованного романа. Эта музыка используется в её анимационных трейлерах к книгам. Она рисовала маркером на гитарах и дарила их поклонникам на крупных мероприятиях.

В 2008 году Стивотер опубликовала свой первый роман «Прощальная Песнь. Ложь Королевы Фей» (). Настоящий успех ей принёс роман «Дрожь» (), который провёл больше 40 недель в списке бестселлеров по версии The New York Times. Роман «Превращение» () сразу после выхода оказался на первом месте в списке бестселлеров по версии The New York Times.

Стивотер замужем и у неё есть два ребёнка. Она живёт в Вирджинии.

Библиография

Вороновый цикл 
 2012 — Воронята ()
 2013 — Похитители грёз ()
 2014 — Синяя лилия, лиловая Блу ()
 2016 — Король-ворон ()
 2018 — Опал ()
 2019 — Сновидец. Призови сокола ()
 2021 — Мистер Невозможный ()

Волки из Мерси-Фоллз 

 2009 — Дрожь ()
 2010 — Превращение ()
 2011 — Вечность ()
 2014 — Грешник ()

Книги волшебного царства 
 2008 — Прощальная Песнь. Ложь Королевы Фей ()
 2009 — Баллада. Осенние пляски фей ()
 TBD — Реквием ()

Чудесатости 
 2012 — Чудесатости: Собрание историй () в соавторстве с Тессой Грэттон и Бренной Йованофф
 2015 — Анатомия любопытства () в соавторстве с Тессой Греттон и Бренной Йованофф

Романы вне серий 
 2011 — Жестокие игры ()
 2014 — Звери-воители. Большая охота ()
 2015 — Путеводитель по магическим существам Пипа Бартлетта () в соавтростве с 
 2017 — Все нечестные святые ()

Краткая проза 
 2010 — Гончие Ольстера ()
 2011 — Non Quis, Sed Quid ()

Экранизации 
«Unique Features» вместе с «Warner Bros.» получили права на экранизацию романа «Дрожь» сразу после его выхода, был написан сценарий фильма, однако в 2011 году экранизация была отменена.

Компания «Warner Bros.» также получила права на экранизацию книги «Жестокие игры» сразу после её выхода. Продюсировать фильм будет «KatzSmith Productions» Дэвида Катценберга и Сета Грэм-Смита. 

«New Line Cinema» совместно с «Weed Road» получили права на экранизацию романа «Воронята» сразу после его выхода в сентябре 2012 года. Сценарий ещё не написан. Кастинги ещё не начались.

Примечания

Ссылки 
 
 Merry Sisters of Fate: Fiction that Runs with Scissors блог Тессы Грэттон, Мэгги Стивотер, Бренны Йованофф
 Стивотер на Live Journal
 Стивотер на Greywaren Art 
 

Писатели фэнтези США
Писательницы-фантасты
Писательницы США XXI века
Выпускники Университета Мэри Вашингтона